Příjmení Ries nosí více významných osobností:

 Adam Ries (1492–1559) – německý matematik
 Ferdinand Ries (1784–1838) – německý hudební skladatel
 Julien Ries (1920–2013) – belgický římskokatolický kněz